Умбра:

 Умбра — пигмент коричневого цвета.
 Умбра — игрушка Лего Бионикл

См. также